Чемпіонат Польщі з хокею 2006 — 71-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Краковія Краків.

Попередній раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемоги в овертаймі, Н = перемога за неявку, ПО = поразки в овертаймі, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Півфінали 1 - 4 місця 
 Краковія Краків — Подгале (Новий Тарг) 4:2 (3:2, 2:3, 1:2, 8:4, 8:2, 8:1)
 Унія (Освенцім) — ГКС Тихи 0:4 (0:1, 0:5, 2:5, 1:5)

Півфінали 5 - 8 місця 
 Сточньовець (Гданськ) — Заглембє Сосновець 1:3 (4:6, 2:3, 2:1 Б, 1:2)
 ТКХ «Торунь» — КХ Сянок 3:0 (9:1, 2:1 Б, 7:0)

Фінал 
 Краковія Краків — ГКС Тихи 4:1 (3:2, 7:6 Б, 5:3, 2:3 Б, 5:1)

Матч за 3 місце 
 Унія (Освенцім) — Подгале (Новий Тарг) 1:3 (5:4 ОТ, 3:4 ОТ, 1:6, 2:4)

Матч за 5 місце 
 ТКХ «Торунь» — Заглембє Сосновець 2:0 (3:1, 7:1)

Матч за 7 місце 
 Сточньовець (Гданськ) — КХ Сянок 3:2 (4:3, 1:3, 6:1, 2:6, 8:1)

Бомбардири

Фейр-Плей 
Трофей фейр-плей здобув клуб ТКХ «Торунь».

І Ліга

Плей-оф (І Ліга)

Півфінали (І Ліга) 
 КТХ Криниця — ГКС (Ястшембе) 3:0 (5:2, 4:2, 5:2)
 Напшуд Янув — Полонія Битом 3:1 (2:5, 3:1, 6:1, 4:1)

Матч за 3 місце (І Ліга) 
Не відбулись. ГКС (Ястшембе) зайняли 3 місце.

Фінал (І Ліга) 
 КТХ Криниця — Напшуд Янув 3:1 (2:3, 4:1, 3:1, 4:3)

Посилання 
 Хокейний архів 2006  
 
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща 
Польща
2005 у польському спорті
2006 у польському спорті